Сычеников — фамилия:

 Сычеников, Игорь Анатольевич (1921—1990) — советский учёный-медик.
 Сычеников, Орест Александрович (1922—2027) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Сыченков
 Сыченко